Das Tagebuch einer Verlorenen bzw. Tagebuch einer Verlorenen ist der Titel von

Tagebuch einer Verlorenen, ein Roman von 1905. Autor: Margarete Böhme
Tagebuch einer Verlorenen (1912), Verfilmung des Romans von 1912. Regie: Fritz Bernhardt
Das Tagebuch einer Verlorenen (1918), Verfilmung des Romans von 1918. Regie: Richard Oswald
Tagebuch einer Verlorenen (1929), Verfilmung des Romans von 1929. Regie: Georg Wilhelm Pabst
Magdalena – Tagebuch einer Verlorenen, italienische Filmadaption (OT: Maddalena, 1954) der biblischen Sünderin Magdalena